Niemcy:
 Rennsteig – ścieżka dydaktyczna
 Rennsteig – wspólnota administracyjna (Verwaltungsgemeinschaft) w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Ilm
 Rennsteig – była wspólnota administracyjna

Inne:
 (5509) Rennsteig – planetoida

Zobacz też:
 Oberland am Rennsteig
 Rennstieg
 Rosenthal am Rennsteig
 Saale-Rennsteig